Немда:

 Реки в России
 Немда — в Кировской области (59 км) и Республике Марий Эл (103 км), приток р. Пижма.
 Немда — в Кировской области (96 км), приток р. Вятка.

Населённые пункты
 Немда — посёлок в Уржумском районе Кировской области.

 Другое
 Немда — эпический герой в марийской мифологии.

См. также 
 Нёмда — река в Костромской и Ивановской области России, левый приток Волги.